Светско првенство у хокеју на леду 2008. је било 73. светско хокејашко које се одржано од 2. маја до 18. маја 2008. у Канаде. Утакмице су се играле у Квебеку и Халифаксу.

Светско првенство је по други пут освојила Русија.

Дворане

Први круг 

Учествује шеснаест репрезентација подељених у четири групе. Три најбоље пласиране репрезентације из сваке групе пролази у наредни круг, док последње пласирани из сваке групе играју за опстанак.

Група А и Д играју у Квебеку, а група Б и Ц у Халифаксу.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг

Група Е

Група Ф

Борба за опстанак

Група Г1

Група Г2

Плеј-оф

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Победник Светског првенства

Спољашње везе 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Канади
Хокеј на леду у 2008.